Анна Кравченко — візажист і бровист міжнародного рівня, разом з Оленою Курчиною є співзасновницею бренду професійної косметики ÉLAN, співзасновницею мережі салонів краси «Руки-Ножиці», співзасновницею та старшим тренером найбільшого в Європі центру навчання у сфері краси — Академії Кар’єри Салонного Бізнесу «Руки-Ножиці», а також співзасновницею та президентом Міжнародної Асоціації Бровистів, Візажистів і Ламімейкерів.

Життєпис

Освіта 
У 2010 році здобула ступінь бакалавра в Донецькому національному університеті за спеціальністю «Економіка і підприємництво» (диплом з відзнакою), а у 2011 році отримала ступінь магістра за спеціальністю «Фінанси» (диплом з відзнакою) в цьому ж університеті.

У 2011 році отримала свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації та здобула професію перукаря-модельєра у приватному підприємстві «РіМ».

У 2021 році здобула ступінь бакалавра в Київському університеті культури за спеціальністю «Дизайн», професійна кваліфікація «Дизайнер стилю».

Кар’єра 
У 2009 році Анна посіла почесне ІІ місце у номінації «Подіумний макіяж» на Чемпіонаті Сходу України в Донецьку. У 2011 році на Кубку Києва стала переможницею у номінації «Креативний макіяж» та здобула ІІІ місце у номінації «Креативний макіяж» на Чемпіонаті України.

У 2011 році Анна Кравченко разом з Оленою Курчиною відкрили перший салон краси, у 2014 р. — перший Brow Bar в Україні, у 2015 р. — заснували ТМ ÉLAN professional line.

У грудні 2015 року Анна разом з Оленою Курчиною заснувала мережу салонів краси преміум рівня «Руки-Ножиці».

Продукція компанії ÉLAN має офіційні представництва в Україні та понад 20 країнах світу. У лінійці продукції бренду є перша у світі фарба для брів з нейтральним рівнем рН і високим рівнем стійкості — «DEEP BROW TINT». Також професійна косметика ÉLAN має міжнародну європейську сертифікацію Cosmetic Product Notification Portal.

У 2021 році Анна співзаснувала бренд професійних засобів дезінфекції disAL.

У грудні 2021 року бренд ÉLAN представив перший в Україні зволожувальний бальзам-плампер для губ «CannabisKiss» з компонентом KANNABIA SENSE, який при використанні плампера стимулює вироблення гормону щастя — окситоцину.

Влітку 2022 року команда ÉLAN під керівництвом Олени Курчиної та Анни Кравченко презентувала першу бровну книгу «ÉLAN BROW BOOK», у якій зібраний багаторічний досвід роботи викладачів Академії Кар’єри Салонного Бізнесу «Руки-Ножиці», опубліковані покрокові інструкції проведення beauty-процедур та ексклюзивні ілюстрації, що створені спеціально для цієї бровної книги.

Професійні заходи та чемпіонати 
6 червня 2018 Анна Кравченко спільно з Міжнародною Асоціацією Бровистів стали організаторами найбільшого масового заходу з фарбування брів на Подолі в Києві. 176 спеціалістів з України, Литви, Казахстану та Азербайджану за одну годину провели процедуру моделювання та фарбування брів 176 моделям.

5 листопада 2019 року Анна співорганізувала «Найбільш масовий чемпіонат з моделювання та фарбування брів» у рамках чемпіонату Brow Pro, що встановив рекорд України. У події взяли участь 187 спеціалістів та стільки ж моделей.

У 2021 році Анна стала співорганізатором Ukraine Beauty Show.

У травні 2022 року Кравченко тренувала українську команду бровистів і візажистів на Міжнародному відкритому чемпіонаті beauty-послуг 2022, що проходив в рамках виставки Beauty Vision у Познані. Українська команда посіла призові місця у всіх номінаціях.

З 2017 до 2021 року була суддею від України на міжнародному чемпіонаті ОМС Hairworld.

10 серпня 2022 Анна організувала під патронажем ÉLAN онлайн-чемпіонат «UNIVERSE BEAUTY SHOW ONLINE» для бровистів і ламімейкерів зі всього світу.

11-14 вересня 2022 року Анна Кравченко разом з ÉLAN провела у Вільнюсі міжнародний захід для beauty-спеціалістів ÉLAN BALTIC SHOW, в рамках якого також пройшло п'ять чемпіонатів для бровистів і ламімейкерів. У чемпіонатах взяли участь понад 100 спеціалістів із 11 країн Європи.

Суспільна діяльність 
У 2021 році бренд ÉLAN збирав кошти для придбання медичного обладнання для реабілітації передчасно народжених немовлят.

З початку вторгнення росії в Україну у 2022 році, Анна Кравченко зі своєю сестрою Оленою Курчиною під брендом ÉLAN створили Telegram-спільноту для допомоги колегам-візажистам, які постраждали від збройного конфлікту та в пошуках роботи в інших містах та країнах світу.

Анна веде авторський YouTube-канал «Анна Кравченко» проєкт — щотижневої програми beauty-індустрії у форматі розважального шоу та інтерв'ю з відомими блогерами.

Примітки